A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS New Mexico:

 : um couraçado da Classe New Mexico que serviu de 1918 a 1946.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2010.